Bagarius är ett släkte av fiskar. Bagarius ingår i familjen Sisoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Bagarius